Сирет — фамилия и топоним.

 Сирет — река в Румынии и на Украине.
 Сирет — город в Румынии.
 Сирет, Луи (, 1860—1934) — известный археолог.
 Сирет Озсевер, Хюсейин (1872—1959) — турецкий поэт.